Магдалина Константиновна Мавровская (8 марта 1914, Маминское Шадринский уезд Пермская губерния, Российская империя — 24 мая 2012, Казань, Россия) — советская и российская художница, график, народный художник Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Татарской АССР, член Союза художников СССР, России и Республики Татарстан.

Биография 
В 1934 году окончила Татарский техникум искусств.

С 1942 г. постоянный участник выставок ТАССР, зональных и всероссийских, среди которых такие, как «Советская Россия» и «Большая Волга» (II — Волгоград, 1967, июль-август; III — Ульяновск, 1969, ноябрь- декабрь; V — Казань, 1980, март-май). В Казани состоялось шесть персональных выставок Мавровской: 1981 — в Музее А. М. Горького, где работы Мавровской представлены в одном из залов постоянной экспозиции и т. д.

В 1968 году принята в Союз художников СССР, в 1986 году стала заслуженным работником культуры Татарской АССР.

М. Мавровская плодотворно работала в Доме творчества СХ СССР «Челюскинская».

Творчество 
Внесла значительный вклад в развитие татарской графики. В творческом наследии художницы — пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые композиции. Создала ряд ценных акварелей, рисунков, эстампов (офорт, литография, монотипия).

В основе ранних работ М. К. Мавровской, посвящённых Горькому, Тукаю, Пушкину, лежат историко-литературные мотивы.

Основная часть её работ связана с историей культуры Казани.

М. Мавровская — автор более 30 графических серий, получивших широкую известность:
 На родине поэта (Кырлай, Кышлауч),
 Казань в недалеком прошлом («Старая Казань» — 1987),
 Места Л. Н. Толстого в Казани и другие.
 Пейзажная серия рисунков «Абрамцево» (1953, чёрная акварель),
 Труженики волго-танкера «Таймыр»
 Деревня Кокушкино — место первой ссылки В. И. Ульянова — Ленина (1967—1968),
 Булгары (1968—1969),
 Горьковские места в Казани (1976—1979),
 Башни Казанского Кремля (1976—1978) и др.

Литература 
 С. М. Червонная. Художники Советской Татарии (Мастера изобразительного искусства СХ ТАССР). — Казань. 1984. — С. 196—199.
 М. Е. Ильина. Шесть десятилетий вдохновенного труда. — Казань, 1998, № 4. — с. 128.

Ссылки 
 Магдалина Мавровская
 Белова Л. Истории нетленные страницы: Воспоминания о «королеве графики» М. К. Мавровской

Выпускники Казанского художественного училища
Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Художницы СССР
Художницы России
Художницы Татарстана
Персоналии:Казань